Dr. petróczi Petróczy Miklós (Budapest, 1892. január 24. – Budapest, 1953. december 18.) magyar orvos, az első hazai véradás megszervezője.

Élete 
1892. január 24.-én született ősrégi nemes családba.  A gimnáziumot Kalocsán végezte, majd a budapesti egyetemen szerzett orvosi oklevelet. Az első világháborúban 42 hónapnyi frontszolgálatot teljesített az orosz- és az olasz harctéren. Megkapta az ezüst- és a bronz Signum Laudist, a Koronás Arany Érdemkeresztet, a Károly-csapatkeresztet.

Mint tartalékos főhadnagy szerelt le 1918. december 2-án.  Decembertől 1919. április 12-ig a XVI.-os helyőrségi kórház polgári orvosaként működött.

1918. október 1-től Rákospalotán lakott.

1918. október 26-án megnősült, neje marczinfalvi Drisnyei Hermina lett, kitől idővel három gyermeke született. 

1919. január 12-től a Társadalombiztosító Intézet körzeti kezelőorvosa, majd 1919. április 13-tól a MÁV pályaorvosa. 1920 szeptemberétőp iskolaorvos és egészségtanár a rákospalotai Wágner Manó reálgimnáziumban.  

1922. február 7-től a Pestvármegyei Fiókorvosszövetség titkára. 1922. december 9-től a Társadalombiztosító Intézet Központi Tanácsának tagja.   

1923. június 9-én letette a tisztiorvosi vizsgát. 1924. február 1-jén a Magyar Királyi Posta körzeti kezelőorvosa lett. 1924. május 1-től a Budapesti Helyiérdekű Vasót pályaorvosa lett. 1929. november 6-tól a Pest vármegye törvényhatósági bizottságának választott tagja. 1930. január 14-től Rákospalota városi orvosává választották.   

1935-től ügyvezető tisztiorvos, 1938-tól a városi Stefánia Szövetség ügyvezető elnöke. 1936-tól magyar királyi tisztiorvos. 1944. március 15-től századosi rendfokozatú honvéd tartalékorvossá léptették elő. 1947-ben már Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tisztifőorvosának I. számú helyettese volt.   

1940 elején megszervezte az első hazai véradást.

Családja 
Édesapja petróczi Petróczy Lajos Ferenc Mihály császári és királyi kamarás (1905), belügyminisztériumi miniszteri tanácsos. Édesanyja jekel és margitfalvi Jekkelfalussy Malvina Mária Hermina. Öccse petróczi Petróczy Lajos tüzér alezredes. Apjának testvérei petróczi Petróczy Aladár császári és királyi kamarás, ezredes és  vitéz Petróczy Ferenc császári és királyi kamarás, tábornok voltak. 

Fia petróczi Petróczy Miklós repülő főhadnagy, gépészmérnök.

Források 

 https://rakospalotaanno.hu/2020/12/27/dr-petroczi-petroczy-miklos-a-veradas-megszervezoje/
1892-ben született személyek
1953-ban elhunyt személyek
Magyar orvosok